Lockheed A-12 (Локхид А-12) — американский высотный самолёт-разведчик, разработанный для ЦРУ США секретным отделением корпорации Lockheed Corporation — Skunk Works. Самолёт был создан на основе идей американского авиаконструктора Кларенса «Келли» Джонсона. А-12 был в производстве с 1962 по 1964 год и находился в эксплуатации с 1963 по 1968 год, последний раз самолёт поднялся в воздух в мае 1968 года. Конструкция одноместного самолёта, первый полёт которого состоялся в апреле 1962 года, послужила основой для создания высокоскоростного высотного разведчика SR-71 Blackbird.

История 
Предварительная разработка А-12, известного под названием «Архангел», велась компанией Локхид в конце 1950-х годов, и её целью было дальнейшее развитие самолёта-разведчика U-2, известного под кодовым названием «Ангел». По мере дальнейших разработок планера самолёта и изменений в его конфигурации, изменялись и его обозначения, принятые в компании Локхид (Архангел-1, Архангел-2 и т. д.). Вскоре эти названия были сокращены и стали известны просто как «А-1», «А-2» и т. д. Таким образом, А-12 являлся 12-й разработкой в серии перспективных самолётов-разведчиков, имевших целью заменить действовавшие на тот момент U-2.

В 1959 году проект А-12 был предпочтён аналогичному проекту компании Convair — KINGFISH. 26 января 1960 года ЦРУ заказало 12 самолётов А-12. После победы в конкурсе проектов дальнейшее производство и разработка А-12 шли под кодовым названием OXCART.

Лётные испытания самолёта начались 25 апреля 1962 года на полигоне Грум Лэйк. Третий, он же первый «официальный» полёт произошёл 30 апреля, а в начале мая 1962 года на самолёте была достигнута сверхзвуковая скорость в 1,1 М. Первым пилотом, пилотировавшим А-12, был лётчик-испытатель Лу Шальк.

Первые пять самолётов А-12, построенные в 1962 году, были оснащены двигателями Pratt & Whitney J75 с тягой 76 кН, позволявшими А-12 достигать скоростей в пикировании приблизительно в 2 М.

В октябре 1962 года на самолёты А-12 стали устанавливать специально разработанные для них новые двигатели J58, с помощью которых в 1963 году на А-12 удалось достичь скоростей 3,2 М. Кроме того, в 1963 году произошла и первая потеря самолёта, когда 24 мая А-12, пилотируемый Кеннетом Коллинсом потерпел крушение над штатом Юта. Тогда для прикрытия ЦРУ выдало самолёт под именем F-105.

Всего по программе разработки А-12 было произведено 18 самолётов, из них 13 были непосредственно А-12 (5 самолётов разбилось, два пилота погибли), 3 являлись прототипами перехватчика YF-12A (один потерян 24 июня 1971), остальные 2 были прототипами палубных самолётов-разведчиков M-21 (один разбился 30 июля 1966 г. в ходе запуска БПЛА).

Конструкция 
Значительная часть деталей планера была изготовлена из титанового сплава В-120 (непосредственно титан закупался в СССР).

Эксплуатация 
Несмотря на то, что изначально самолёт разрабатывался для проведения разведки над территорией Советского Союза и Кубы, А-12 никогда не использовались для этих задач. После того, как 1 мая 1960 года самолёт-разведчик U-2 был сбит в районе Свердловска, СССР считался слишком опасным для выполнения подобных задач (кроме того, для задач разведки к тому времени уже с успехом использовались спутники).

После продолжительных споров ЦРУ решило разместить А-12 в Азии. Первый А-12 прибыл на авиабазу в Окинаве в Японии 22 мая 1967 года, после чего к 30 мая туда прибыло ещё два подобных самолёта. В течение 1967 с авиабазы в Окинаве самолёты А-12 произвели около 22 вылетов для проведения разведки над территорией Северного Вьетнама. Кроме того, А-12 принимали участие в поисках захваченного американского корабля «Пуэбло».

Программа по производству и разработке А-12 была официально закрыта 28 декабря 1968 года в целях экономии бюджета и в связи с разработкой нового самолёта SR-71 Blackbird, основой которого и послужил А-12.

Представители

Лётно-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 31,26 м
 Размах крыла: 16,97 м
 Высота: 5,64 м
 Площадь крыла: 170 м²
 Масса пустого: 30 600 кг
 Нормальная взлётная масса: около 53 000 кг
 Двигатели: 2 × турбопрямоточный двигатель с осевым компрессором Pratt & Whitney J58-P4 
 Тяга максимальная: 2 × 10 630 кгс
 Тяга на форсаже: 2 × 14 460 кгс
 Масса двигателя: 3200 кг

Лётные характеристики 
 Предельная скорость на высоте: 3100 км/ч (2,6 М)
 Практическая дальность: до 4000 км (с использованием ТРДД без форсажа)
 Продолжительность полёта: до 5 ч
 Практический потолок: 25 000 м
 Скороподъёмность: 60 м/с
 Нагрузка на крыло:
 при нормальной взлётной массе: 311 кг/м²
 Тяговооружённость:
 при нормальной взлётной массе: 0,54

Примечания

Ссылки 

 А-12 на сайте «Уголок неба»
  — Местоположение одного из A-12, установленного около Аэрокосмического музея в Сан-Диего, США

Высотные самолёты-разведчики
Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Lockheed